Джон Денніс Джонстон (; 10 листопада 1945) — американський актор.

Фільмографія

Посилання 
 
 

Кіноактори США
Телеактори США
Уродженці Лінкольна (Небраска)